

Sciences et techniques

Chimie 
 le préfixe para- est utilisé pour une forme d'isomère des composés aromatiques.
 le rouge para est un colorant azoïque.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Le titre de prince du Grão-Pará était réservé à l'héritier présomptif du prince héritier du Brésil.

Linguistique 
 Le préfixe para-, dérivé selon les cas du grec  ou du latin para, a des significations variables : « à côté » (parallèle), « au-delà de » (paranormal), incorrect ou anormal (paresthésie), « similaire à » (fièvre paratyphoïde), « subsidiaire » ou « assistant » (paramédical), et enfin « parer », « contrer » (parachute).

Culture et société

Armées 
 un para est un militaire parachutiste, dans le langage courant.

Associations 
 le comité Para ou comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux est un des fondateurs du scepticisme scientifique contemporain.

Loisirs 
 Le Para Para est une danse de groupe synchronisée, populaire au Japon.

Monnaies 
 Le para est une ancienne subdivision monétaire ottomane et turque.
 Le para roumain vaut 1/40 du leu.
 Le para vaut 1/100 du dinar yougoslave puis du dinar serbe.
 Le para monténégrin vaut 1/100 du perper.

Anthroponyme

Patronyme 

 Jean-Baptiste Para (1956-), un poète français ;
 Jean-Michel Parasiliti di Para (1942-2017), un Français connu comme le septième prétendant au trône d'Araucanie et de Patagonie.

Surnom 
 Para One, de son vrai nom Jean-Baptiste de Laubier (1979-) est un disc jockey, compositeur et producteur français.

Toponyme

Australie 
 la , une rivière saisonnière en Australie-Méridionale ;
 la North Para River, une rivière en Australie-Méridionale ;
 la South Para River, une rivière en Australie-Méridionale ;

Brésil 
 l'État du Pará, en Amazonie ;
 Grão Pará, une ville du sud de l'État de Santa Catarina ;
 le rio Pará, un fleuve de l'État du Pará ;
 le , une rivière de l'État du Minas Gerais, qui fait partie du bassin du rio São Francisco.

Côte d'Ivoire 
 Para, une localité du département de Tabou ;

Suisse 
 La Para, sommet des Préalpes vaudoises.

Suriname 
 la rivière Para ;
 le district de Para, qui doit son nom à la rivière Para.

Abréviation
Homonymie d'hydronyme